Суперкубок Японії з футболу 2010  — 25-й розіграш турніру. Матч відбувся 27 лютого 2010 року між чемпіоном Японії клубом Касіма Антлерс та володарем кубка Імператора Японії клубом Ґамба Осака.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2010
Японія
Лютий 2010
2010 в Японії
Футбольні змагання у Токіо